Arthur Peel kan syfta på:

 Arthur Peel, 1:e viscount Peel (1829–1912),  brittisk politiker
 Arthur Peel, 2:e earl Peel (1901–1969), brittisk peer
 Sir Arthur Peel (1861–1952), brittisk diplomat

Se även 

 Arthur George Villiers Peel (1869–1956), brittisk parlamentsledamot samt politisk och ekonomisk författare